Haus der Demokratie steht für folgende Gebäude:

 Haus der Demokratie und Menschenrechte in Berlin
 Haus der Demokratie Leipzig
 Haus der Demokratie in Heppenheim, siehe Heppenheimer Tagung #21. Jahrhundert
 Haus der Demokratie in Ilmenau, siehe St. Josef (Ilmenau)
 Haus der Demokratie in Potsdam, siehe Gedenkstätte Lindenstraße 54/55
 Haus der Demokratie in Windhoek, Namibia, siehe Haus der Demokratie (Windhoek)
 Haus der Demokratie in Zossen